Фільмографія українського неігрового кіно 1990-2010-х років — це список українських неігрових фільмів створених за часів української незалежності.

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007 

повнометражні

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Див. також 
 Кінематограф України
 Українське кіно доби Незалежності
 Фільмографія українського короткометражного кіно 1990-2010-х років
 Список найкасовіших українських фільмів
 Українське кіно у 1893-1922 роках
 Всеукраїнське фотокіноуправління
 Кінематограф Західної України (1896-1939)
 Українське кіно 1930-1940-х років

Джерела 

 Госейко Любомир, «Історія українського кінематографа. 1896—1995», К.: KINO-КОЛО, 2005. ISBN 966-8864-00-X.
 «Нариси історії кіномистецтва України», Редкол.: В.Сидоренко та ін., Інститут проблем сучасного мистецтва Академія мистецтв України, Інтертехнологія, 2006.
 Брюховецька Лариса, «Приховані фільми. Українське кіно 1990-х», К.: АртЕк, 2003. ISBN 966-505-043-5.
 Фільми України 1992—1996. Каталог. / К., 1996—112 с.
 Фільми України 1997—2000. Каталог / К. — 2000—214 с.
 Фільми України. 2001—2004. Каталог / К. — 2005—282 с.
 Фільми України. 2005—2008. Каталог / К. — 2009—284 с.
 Фільми України. 2009—2012. Каталог / К. — Національна спілка кінематографістів України, 2013—100 с.
 Ukrainian films 2008-09. Щорічний каталог кінопродукції / Ukrainian Cinema Foundation
 Ukrainian Film Guide. 2011—2012. Berlinale, 2012. Каталог
 Українські фільми 2012—2013. Каталог / Ukrainian State Film Agency
 Ukrainian Documentary Films 2013—2015. Каталог
 Українські фільми 2015/2016

Історія кіно України
Кіностудії України
Фільми України